2-я драгунская дивизия () — кавалерийская дивизия Франции периода наполеоновских войн.

Организация дивизии 
На 25 сентября 1805 года:
 1-я бригада (командир — бригадный генерал Доминик Роже)
 3-й драгунский полк (командир — полковник Эдме Фито)
 6-й драгунский полк (командир — командир эскадрона Дени Людо)
 2-я бригада (командир — бригадный генерал Орас Себастьяни)
 10-й драгунский полк (командир — полковник Жак Кавеньяк)
 11-й драгунский полк (командир — полковник Фердинан Бурдон)
 3-я бригада (командир — бригадный генерал Андре Буссар)
 13-й драгунский полк (командир — полковник Арман Деброк)
 22-й драгунский полк (командир — полковник Жан Каррье де Буасси)

На 14 октября 1806 года:
 командир — дивизионный генерал Эмманюэль Груши
 1-я бригада (командир — бригадный генерал Доминик Роже)
 3-й драгунский полк (командир — полковник Жозеф-Клод Грезар)
 6-й драгунский полк (командир — полковник Жак Лебарон)
 2-я бригада (командир — бригадный генерал Жак Миле)
 10-й драгунский полк (командир — полковник Жан-Батист Домманже)
 11-й драгунский полк (командир — полковник Жан Бурбье)
 второй командир — Николя Бекер (с 20 сентября 1806 по 9 ноября 1806)
 3-я бригада (командир — бригадный генерал Андре Буссар)
 13-й драгунский полк (командир — полковник Пьер Ларош)
 22-й драгунский полк (командир — полковник Жан Каррье де Буасси)

На 1 июня 1807 года:
 1-я бригада (командир — бригадный генерал Андре Брон де Байи)
 3-й драгунский полк (командир — полковник Жозеф-Клод Грезар)
 6-й драгунский полк (командир — полковник Сириль Пике)
 2-я бригада (командир — бригадный генерал Жан Каррье де Буасси)
 10-й драгунский полк (командир — полковник Жан-Батист Домманже)
 11-й драгунский полк (командир — полковник Пьер Дежан)

На 15 ноября 1808 года:
 1-я бригада (командир — бригадный генерал Жак Миле)
 3-й драгунский полк (командир — полковник Жозеф-Клод Грезар)
 6-й драгунский полк (командир — полковник Сириль Пике)
 2-я бригада
 10-й драгунский полк (командир — полковник Жан-Батист Домманже)
 11-й драгунский полк (командир — полковник Пьер Дежан)
На 30 июня 1810 года:
 1-я бригада (командир — бригадный генерал Жак Миле)
 3-й драгунский полк (командир — полковник Пьер Беррюйе)
 6-й драгунский полк (командир — полковник Сириль Пике)
 2-я бригада (командир — бригадный генерал Клод Гардан)
 10-й драгунский полк (командир — полковник Жан-Батист Домманже)
 11-й драгунский полк (командир — полковник Пьер Дежан)

 3-я бригада (командир — бригадный генерал Луи-Жозеф Кавруа)
 15-й драгунский полк (командир — полковник Жан-Клод Будинон-Вальдек)
 25-й драгунский полк (командир — полковник Филипп Орнано)

Подчинение и номер дивизии 
 2-я драгунская дивизия резервной кавалерии Великой Армии (29 августа 1805 года);
 2-я драгунская дивизия 6-го армейского корпуса Великой Армии (1806 год);
 2-я драгунская дивизия резервной кавалерии Великой Армии (1806 год);
 2-я драгунская дивизия 2-го корпуса резервной кавалерии Великой Армии (13 декабря 1806 года);
 2-я драгунская дивизия резервной кавалерии Великой Армии (12 января 1807 года);
 2-я драгунская дивизия 4-го армейского корпуса Великой Армии (1808 год);
 2-я драгунская дивизия резервной кавалерии Армии Испании (15 октября 1808 года);
 2-я драгунская дивизия Армии Португалии (17 апреля 1810 года).

Командование дивизии

Командиры дивизии 
 дивизионный генерал Фредерик Вальтер (24 августа 1805 – 20 мая 1806)
бригадный генерал Доминик Роже (20 мая 1806 – 11 августа 1806)
 дивизионный генерал Николя Бекер (11 августа 1806 – 20 сентября 1806)
 дивизионный генерал Эмманюэль Груши (20 сентября 1806 – 5 ноября 1807)
 бригадный генерал Жак Миле (5 ноября 1807 – 9 января 1809)
 дивизионный генерал Франсуа-Этьен Келлерман (9 января 1809 – 7 апреля 1810)
 дивизионный генерал Шарль Трейяр (7 апреля 1810 – февраль 1812)
 бригадный генерал Пьер Буайе (февраль 1812 – 8 сентября 1812)
 дивизионный генерал Огюст Мерме (8 сентября 1812 – 15 июля 1813)

Начальники штаба дивизии 
 должность вакантна (24 августа 1805 – 20 сентября 1805)
полковник штаба Пьер Лакруа (20 сентября 1805 – 23 июля 1806)
полковник штаба Жан-Франсуа Анго-Дарсонваль (23 июля 1806 – 30 мая 1807)
 полковник штаба Франсуа Бертельми (30 мая 1807 – 21 августа 1810)
полковник штаба Фредерик Гийом де Доно (21 августа 1810 – 15 июля 1813)

Награждённые

Знак Большого Орла ордена Почётного легиона 
 Фредерик Вальтер, 8 февраля 1806 — дивизионный генерал, командир дивизии
 Эмманюэль Груши, 13 июля 1807 — дивизионный генерал, командир дивизии

Комманданы ордена Почётного легиона 
 Арман Деброк, 25 декабря 1805 — полковник, командир 13-го драгунского
 Жак Кавеньяк, 25 декабря 1805 — полковник, командир 10-го драгунского
 Жан Каррье де Буасси, 25 декабря 1805 — полковник, командир 22-го драгунского
 Эдме Фито, 25 декабря 1805 — полковник, командир 3-го драгунского

Офицеры ордена Почётного легиона 
 Жан Мокомбль, 26 декабря 1805 — адъютант генерала Вальтера

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 
 Соколов О. В. Армия Наполеона. — СПб.: Империя, 1999. — ISBN 5-93914-001-7.
 Соколов О. В. Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа. 1799—1805 гг. Т. 1-2. — М.: Русский импульс, 2006. — ISBN 5-90252521-7 ; 5-90252520-9 ; 5-90252522-5.
 Васильев И. Н. Несостоявшийся реванш: Россия и Франция 1806—1807 гг. Т. 1-3. — М.: Книга, 2010. — ISBN 978-5-91899-007-0 ; 978-5-91899-021-6 ; 978-5-91899-029-2.

Ссылки 
 Состав Великой армии на 14 октября 1806 года
 Состав Великой армии на 1 апреля 1807 года
 Состав Армии Испании на сентябрь 1810 года

Наполеоновская армия
Дивизии Франции
Дивизии XIX века
Кавалерийские дивизии Франции
Воинские части и формирования, созданные в 1805 году